Adefarasin est un patronyme porté par :
 Justice Adefarasin (né en 1921), magistrat nigérian ;
 Remi Adefarasin (né en 1948), directeur de la photographie britannique.

Homonymie de patronyme